Julie Gordon ist eine Schauspielerin. Sie spielte von 1978 bis zuletzt 1987 in einigen Kinofilmen mit und arbeitet mittlerweile als Schauspielerlehrerin.

Filmographie 

 1978: Wenn ich dich wiedersehe
 1980: Der Supercop
 1984: Karussell der Puppen
 1987: Blood Rage
 1987: Tödliche Täuschung

Einzelnachweise

Weblinks 

 

Filmschauspieler
Schauspiellehrer
Geboren im 20. Jahrhundert
Frau